Ярославський — польське прізвище, яке пішло від імені Ярослав.

Відомі носії:

Персоналії 
 Спитек III Ярославський — польський шляхтич XV століття.
 Ярославський Олександр Владиленович — український підприємець, політик.
 Ярославський Олексій Владиленович — український підприємець, політик.
 Ярославський Омелян Михайлович — псевдонім політичного та державного діяча СРСР.
 Ярославський Петро Антонович — український архітектор.
 Ярославський Василь Іванович — український архітектор.
Українські прізвища
Польські прізвища
Ярославські